Capriccio puede referirse a:

 capriccio, forma musical de estilo libre;
 Capriccio, ópera de Richard Strauss;
 Capriccio, álbum por la cantante Filippa Giordano;
 capriccio, fantasía arquitectónica empleada en la pintura.